El término Orgullo y prejuicio se refiere, en esta enciclopedia:

 a Orgullo y prejuicio, novela de 1813, escrita por Jane Austen;
 a Orgullo y prejuicio,  película del 2005, dirigida por Joe Wright;
 a Orgullo y prejuicio, serie del 1995 de Simon Langton.